Arondismentul Villeneuve-sur-Lot (în ) este un arondisment din departamentul Lot-et-Garonne, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Cancon
 Cantonul Castillonnès
 Cantonul Fumel
 Cantonul Monclar
 Cantonul Monflanquin
 Cantonul Penne-d'Agenais
 Cantonul Sainte-Livrade-sur-Lot
 Cantonul Tournon-d'Agenais
 Cantonul Villeneuve-sur-Lot-Nord
 Cantonul Villeneuve-sur-Lot-Sud
 Cantonul Villeréal

Comune 

Villeneuve-sur-Lot